Der Gardel Award ist ein seit 1999 verliehener argentinischer Musikpreis, der durch die CAPIF, der heimischen Verwertungsgesellschaft, organisiert und ausgetragen wird. Der Name des Preises geht auf den argentinischen Musiker Carlos Gardel zurück.

Bisher konnten Sandro, Mercedes Sosa, León Gieco, Charly García (2×), Babasónicos, Bersuit, Andrés Calamaro (2×), Gustavo Cerati (2×), Luis Alberto Spinetta und Dividos den „Gardel de Oro“ (deutsch: „Goldener Gardel“) gewinnen. Das Verleihungskomitee setzt sich aus Musikern, Journalisten, Produzenten und weiteren Vertretern der Musikbranche zusammen. Der Gardel Award wird in 45 Kategorien verliehen.

Der Gardel Award ist vergleichbar mit dem deutschen Echo, Comet und den amerikanischen Grammy Awards.

Gewinner

2011 
 Mejor Álbum Artista Feminina Pop: Hilda Lizarazu mit Futuro perfecto
 Mejor Álbum Artista Masculino Pop: Diego Torres mit Distinto
 Mejor Álbum Grupo Pop: Tan Biónica mit Obsesionario
 Mejor Álbum Nuevo Artista Pop: Tan Biónica mit Obsesionario
 Mejor Álbum Artista de Rock: Charly García mit Kill Gil
 Mejor Álbum Grupo de Rock: Divididos mit Amapola del 66
 Mejor Álbum Rock/Pop Alternativo: Dante mit Pyramide
 Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock: Jauría mit Jauría
 Mejor Álbum Música Electrónica: Altocamet mit Dulce Calor
 Mejor Álbum Artista Femenina de Folklore: Mariana Baraj mit Churita
 Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore: Abel Pintos mit Reevolución
 Mejor Álbum Grupo de Folklore: Dúo Coplanacu con Invitados y En Vivo mit El Camino
 Mejor Álbum Folklore Alternativo: Opus Cuatro mit Opus Cuatro Sinfónico
 Mejor Álbum Nuevo Artista Folklore: Javier Acuña mit El Pueblo del Amor
 Mejor Álbum Artista Femenina de Tango: Lidia Borda mit Manzi, Caminos de Barro y Pampa
 Mejor Álbum Artista Masculino de Tango: Raúl Garello mit Tiempo Fuerte
 Mejor Álbum Orquesta de Tango: Leopoldo Federico y El Arranque mit Raras Partituras 6
 Mejor Álbum Orquesta de Tango Alternativo: Cuarteto Cedrón mit Godino/Corazón de Piel Afuera
 Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango: Orquesta Típica el Arrastre mit Orquesta Típica el Arrastre
 Mejor Álbum Artista Femenina Tropical y de Cuarteto: Karina mit Con la Misma Moneda
 Mejor Álbum Artista Masculino Tropical y de Cuarteto: La Mona Jiménez mit Genial
 Mejor Álbum Grupo Tropical y de Cuarteto: Los Palmeras mit Una nueva vida
 Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical y de Cuarteto: Banda Express mit Evolución
 Mejor Álbum Artista Romántico/ Melódico: Luciano Pereyra mit Volverta a ver
 Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de Autor: Pedro Aznar mit A solas con el mundo
 Mejor Álbum Infantil: Los Musqueros mit Ronda
 Mejor Álbum de Música Clásica: Miguel Ángel Estrella mit Recital para la memoria: Evocaciones
 Mejor Álbum de Jazz: Javier Malosetti mit Ten
 Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión: Alejandro Franov mit Rompecabezas
 Mejor Álbum Conceptual: Aymama mit Canta María Elena Walsh
 Mejor Álbum Música Religiosa: Miriam Bloise mit Respuesta de amor
 Mejor Colección de Catálogo: Mercedes Sosa mit Con todos
 Mejor Diseño de Portada: Charly García mit Kill Gil
 Mejor Video Clip: Vincentico mit Solo un momento
 Mejor DVD: Luis Salinas mit Clásicos de música argentina y algo más
 Ingeniería de Grabación: Pedro Aznar mit A solas con el mundo
 Producción del Año: Divididos mit Amapola del 66
 Canción del Año: Vincentico mit Solo un momento
 Álbum del Año-Gardel de Oro: Divididos mit Amapola del 66
 Gardel Solidario: Casa de la Cultura de la Calle mit Canciones de Cuna
 Gardel Solidario: Fundación Conurbano – Diario Tiempo Argentino mit Canciones de los Pibes de Surl

Weblinks 
 www.premiosgardel.org

Musikpreis
Erstverleihung 1999